„Форд Галакси“ (Ford Galaxy) е модел големи MPV-автомобили на американската компания „Форд“, произвеждани от 1995 година.

Замислено като конкурент на „Рено Еспас“, първото поколение на модела е разработено съвместно от „Форд“ и „Фолксваген Груп“, сглобява се в построен за целта нов завод в Палмела, Португалия, и се продава също под марките „Фолксваген Шаран“ и „Сеат Алхамбра“. „Форд“ се оттегля от съвместното предприятие през 1999 година и разработва самостоятелно следващите поколения на „Галакси“, на базата на популярния голям автомобил „Форд Мондео“.

Бележки 

Галакси
Многофункционални автомобили